Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2007—2008 — 94-ий сезон чемпіонату Люксембургу з футболу. Титул вчетверте поспіль здобув Ф91 Дюделанж.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Гревенмахер взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як переможець Кубку Люксембургу 2007—2008

Позначення:

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 травня 2008

|}

Посилання 
 Національний дивізіон Люксембургу на soccerway 
 Національний дивізіон Люксембургу на rsssf 

2007—2008
Люксембург
Люксембург
2007 у люксембурзькому спорті
2008 у люксембурзькому спорті